Колледж Святого Кевина () — название нескольких колледжей в разных странах мира:

Колледжи 
 Колледж Святого Кевина (Мельбурн), Австралия
 Колледж Святого Кевина (Оамару), Новая Зеландия
 Колледж Святого Кевина (Дублин), Ирландия
 Колледж Святого Кевина (Лиснаскея), Северная Ирландия